Siksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Siksjön, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (55,8 ha)
Siksjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (1,19 km²)
Södra Siksjön, sjö i Filipstads kommun,  (19,4 ha)
Siksjön (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (43,3 ha)
Siksjön (Silvbergs socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun och Säters kommun,  (65,7 ha)
Siksjön (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (65,5 ha)
Siksjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun och Ljusdals kommun,  (30,8 ha)
Västra Siksjön, sjö i Ljusdals kommun,  (23,1 ha)
Östra Siksjön, sjö i Ljusdals kommun,  (46,3 ha)
Siksjön (sjö), sjö i Härjedalens kommun,  (3,49 km²)
Siksjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (17,9 ha)
Lill-Siksjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (59,1 ha)
Siksjön (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Siksjön, Arvidsjaurs kommun, by vid Byskeälven i Arvidsjaurs kommun nära lappmarksgränsen, 
Siksjön (Vilhelmina socken, Lappland, 716211-156261), sjö i Vilhelmina kommun,  (2,69 km²)
Siksjön (Vilhelmina socken, Lappland, 717038-154878), sjö i Vilhelmina kommun,  (96,2 ha)
Siksjön (Vilhelmina socken, Lappland, 718658-152639), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,16 km²)
Siksjön (Vilhelmina socken, Lappland, 722075-151143), sjö i Vilhelmina kommun,  (22,1 ha)
Siksjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (4,55 km²)

Se även
Sikavan
Sikträsket
Siktjärnen
Siikajärvi (olika betydelser) (finska)
Ruotak (samiskt),  (22,7 ha)
Ruotakjaure (samiskt),  (10,4 ha)
Tjuoutjajaure (samiskt)
Tjuoutjaure (samiskt),  (40,8 ha)
Tjuskaure (samiskt),  (46,7 ha)
Siksjönäs, Siksjönäs by som ligger 25 km från Vilhelmina tätort, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn